IMH est un sigle qui peut renvoyer à :
 Institute of Mental Health, un complexe hospitalier de Singapour ;
 injecteur massif d'hélium, destiné à maîtriser les disruptions d'un tokamak (ex : de Tore Supra).
 Inscrit Monuments Historique.